EDLG steht für:
 Flugplatz Goch-Asperden (ICAO-Code)

EDL-G steht für:
 Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (Energiedienstleistungsgesetz)

Abkürzung